Benner Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Benner Hill (Amerikanische Jungferninseln)
 Benner Hill (Knox County, Maine)
 Benner Hill (Lincoln County, Maine)
 Benner Hill (Pennsylvania)